Die Fußball-Verbandsliga Bremen 1989/90 war die 41. Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Bremer Fußball-Verband. Sie war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren die SFL Bremerhaven  nach einer Saison wieder aus der Oberliga Nord abgestiegen, aus der Landesliga kamen die beiden Aufsteiger FC Huchting (Wiederaufstieg nach sechs Jahren) und Eintracht Bremen (Rückkehr nach elf Spielzeiten) hinzu.

Sieger wurde zum zweiten Mal OT Bremen. Er qualifizierte sich dadurch für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord. Dort konnte er sich gegen den VfL Stade, Eutin 08 und den VfR Osterode jedoch nicht durchsetzen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Die Leher Turnerschaft musste die Verbandsliga nach 14 Spielzeiten wieder verlassen, die SG Aumund-Vegesack nach drei Jahren und der TSV Melchiorshausen nach zwei.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Bremen 1989/90 im deutschen Fußball-Archiv

1989
Fußballsaison 1989/90